David McNally ist der Name folgender Personen:

* David McNally (Politikwissenschaftler) (* 1953), kanadischer Politikwissenschaftler
 David McNally (Regisseur) (* 1960), britischer Regisseur 
 David McNally (Schauspieler) (* 1961), kanadischer Schauspieler